

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 20 Hasselt - Maastricht

Tram
 Tramlijn 20 (Amsterdam)
 Tramlijn 20 (Rotterdam)
 Tramlijn 20 (Haaglanden)

Bus
 Buslijn 20 (Haaglanden)
 Buslijn 20 (Goes-Gent)